Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2010 проводился с 30 января по 6 февраля 2010 в городе Берн.

В чемпионате принимало участие 10 команд.

Победителями чемпионата стала команда St. Moritz Pfister (скип Штефан Карнусиан), победившая в финале команду Uitikon Waldegg (скип Manuel Ruch). Бронзовые медали завоевала команда Baden Regio (скип Тони Мюллер).

Одновременно и там же проходил Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2010.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал («четвертьфинал-1» или «1-я команда против 2-й»). Проигравшая команда встречается в полуфинале с командой, победившей в «четвертьфинале-2» (или «3-я команда против 4-й»); победитель полуфинала проходит в финал, проигравший занимает общее 3-е место. Бронзовую медаль разыгрывают в матче за 3-е место команды, проигравшие в полуфинале и в «четвертьфинале-2».

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

 Команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 5 февраля, 19:00

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал. 6 февраля, 10:00

Матч за 3-е место. 6 февраля, 18:00

Финал. 6 февраля, 18:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2010

Спорт в Швейцарии в 2010 году
Чемпионаты Швейцарии по кёрлингу среди мужчин
Спортивные соревнования в Берне
Январь 2010 года
Февраль 2010 года